Ліпкін — прізвище. Відомі носії:
 Ліпкін Максим Максимович (1907—1991) — російський і український театральний діяч, художник театру і кіно. Член Спілки художників СРСР.
 Ліпкін Семен Ізраїльович (1911—2003) — російський радянський поет і перекладач.

Російські прізвища
Єврейські прізвища